Atlantic City ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Atlantic City (New Jersey)
 Atlantic City (Wyoming)

Atlantic City steht weiter für:
 Atlantic City, USA, französisch-kanadischer Film aus dem Jahr 1980
 Atlantic City, zwei Radio- und Peilstationen auf der Insel Jan Mayen

Siehe auch:
 Atlantic City Line, Eisenbahnverbindung zwischen Philadelphia und Atlantic City, New Jersey
 Atlantic City Boardwalk Bullies, Eishockeymannschaft aus Atlantic City, New Jersey